Gavin Andresen ist ein Software-Entwickler, der für seine Beteiligung an Bitcoin bekannt ist. Er ist in Amherst, Massachusetts, ansässig.

Ursprünglich Entwickler von 3D-Grafik- und Virtual-Reality-Software, wurde er 2010 in die Entwicklung von Produkten für den Bitcoin-Markt involviert und wurde von Satoshi Nakamoto zum leitenden Entwickler der Referenzimplementierung der Bitcoin-Client-Software erklärt, nachdem Satoshi Nakamoto seinen Rücktritt angekündigt hatte. Im Jahr 2012 gründete er die Bitcoin Foundation, um die Entwicklung der Bitcoin-Währung zu unterstützen und zu fördern.

Werdegang 
Andresen schloss 1988 sein Studium an der Universität Princeton ab. Er begann seine Karriere mit der Arbeit an 3D-Grafiksoftware bei der Firma Silicon Graphics Computer Systems. Im Jahr 1996 war er Mitverfasser der VRML 2.0-Spezifikation und veröffentlichte später ein Referenzhandbuch für VRML 2.0.

Seit er 1996 das Silicon Valley verließ, hat Andresen eine Vielzahl von softwarebezogenen Unternehmungen in Angriff genommen, darunter CTO eines frühen Voice-over-the-Internet-Startups und Mitbegründer eines Unternehmens, das Multiplayer-Online-Spiele für Blinde und ihre sehenden Freunde entwickelte.

Bitcoin 
Andresen war der leitende Entwickler für einen Teil des Bitcoin-Projekts für digitale Währung und arbeitete an der Schaffung eines sicheren, stabilen „Bargeldes für das Internet“.

Er entdeckte Bitcoin im Jahr 2010 und hielt das Design für brillant. Bald darauf schuf er eine Website namens The Bitcoin Faucet, die Bitcoins verschenkte.

Im April 2011 zitierte das Forbes Magazin Andresen mit den Worten: „Bitcoin soll uns zu einer dezentralisierten Währung des Volkes zurückbringen“.

Nachdem er sich den Entwicklern angeschlossen hatte, die zusammen mit Satoshi Nakamoto zu Bitcoin beigetragen hatten, wurde er leitender Entwickler der Client-Software für das Bitcoin-Netzwerk, das heute als Bitcoin Core bekannt ist. Im Jahr 2014 trat er als leitender Entwickler zurück.

Andresen schuf auch ClearCoin, eine Art Treuhanddienst, der am 23. Juni 2011 geschlossen wurde. Er konzipierte die Bitcoin Foundation, die 2012 Wirklichkeit wurde.

Im Mai 2016 erklärte Andresen, dass der australische Programmierer und Unternehmer Craig Wright Satoshi Nakamoto sei, bedauerte aber später, dass er sich an dem "'wer sei Satoshi' Spiel beteiligt habe.

Andresen hat seit Februar 2016 keinen Beitrag mehr zu Bitcoin Core geleistet. Er hatte sich kritisch über das Versäumnis der Bitcoin-Entwickler geäußert, die Netzwerkkapazität zu erhöhen, und half bei der Entwicklung von Bitcoin XT als alternative Software. Sein Commit-Zugang zu Bitcoin Core auf GitHub wurde ihm im Mai 2016 entzogen, nachdem er erklärt hatte, Wright sei Satoshi Nakamoto.

Im November 2017 brachte Andresen seine Unterstützung für die Konkurrenzwährung Bitcoin Cash zum Ausdruck und erklärte: „Bitcoin Cash ist das, woran ich 2010 zu arbeiten begann“.

Einzelnachweise 

Informatiker
Person (Blockchain)
Bitcoin
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann